Ceahlău poate fi:

Masivul Ceahlău din Carpații Orientali
Ceahlău, Neamț localitate din județul Neamț, România
Ceahlăul Piatra Neamț, club de fotbal din România
 Ceahlăul, ziar regional din Județul Neamț, Moldova, România